«Return Of The Vampire Lord / Marble Moon» — це музична збірка гурту «Nokturnal Mortum», випущена у 2001 році, лейблом Oriana Productions, яка включає в себе міні-альбоми «Return Of The Vampire Lord» та «Marble Moon» 1997 року, та 2 нові композиції.

Композиції 	
Part I
	 	Return Of The Vampire Lord 		
	 	Mi Agama Khaz Mifisto 		
	 	Cristaline Darkness 		
Part II
	 	Intro / Hymn Of Our Fatherland 		
	 	On The Moonlight Path (Demo Version) 		
	 	Через Річку, Через Гай (Instrumental Version) 		
	 	Family Vault 		
	 	Черемош (Demo Version) 		
	 	Через Річку, Через Гай (Ластівка) 		
Part III
	 	My Journey To The Stars 		
	 	Turisaz

Інформація 
Packed in DVD box or also in a jewel case CD. 
The material is splitted onto three parts: 
tracks 1-3 are "Part I" 
tracks 4-9 are "Part II" 
tracks 10-11 are Part III". 
Track 1 recorded in December 1996. 
Tracks 2-3 taken from "Mi Agama Khaz Mifisto" demo. Recorded in 1993, remixed in 1996. 
Tracks 4-9 recorded in 1997. 
Tracks 10-11 recorded in 2000. 
Track 7 is a Death SS cover. 
Track 10 is a Burzum cover. 
Track 11 is a Graveland cover.

Музичні альбоми 2003
Альбоми Nokturnal Mortum